Гаттас () — фамилия. Известные носители: 

 Гаттас, Дэн Кристиан  — интерсекс-активист.
 Гаттас, Мария-Альфонсина Даниль (1843 — 1927) — святая Римско-Католической Церкви, палестинская монахиня.
 Гаттас, Стефанос II (1920 — 2009) — египетский кардинал, лазарист.